Шварцвальд ():

 Шварцвальд — гірський масив.
  — торт.

Див. також 
 Шварцвальд-Бар (район)